Drugie życie – francuski film fabularny z 2000 roku.
 Drugie życie – portugalski film fabularny z 2009 z roku.
 Drugie życie – polski film dokumentalny z 2014 roku.
 Drugie życie – amerykański serial telewizyjny.

Zobacz też 
 Drugie życie doktora Murka
 Drugie życie Bree Tanner
 Drugie życie Lucii